Malcolm McKenzie est un nom pouvant désigner:

 (1849-1927), homme politique australien dans le Victoria
Malcolm McKenzie (1863-1913), homme politique canadien en Alberta

Voir aussi

McKenzie, Malcolm